Трстеник () — община в Сербии, входит в округ Расинский округ.

Население общины составляет 46 046 человек (2007 год), плотность населения составляет 103 чел./км². Занимаемая площадь — 448 км², из них 63,0 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Трстеник. Община Трстеник состоит из 51 населённого пункта, средняя площадь населённого пункта — 8,8 км².

Статистика населения общины

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии